El Campeonato de España de Carpfishing se celebra desde 2008, año en el que se celebró en el embalse de García de Sola (Valdecaballeros, Extremadura) en formato de Open nacional de selecciones autonómicas. La participación en las competiciones de esta modalidad de pesca se hace por parejas que representan a cada una de las federaciones regionales que hayan conseguido clasificarse pasando pruebas selectivas regionales previas.

Este campeonato se celebrará de forma anual para determinar la pareja campeona de España de la modalidad de carpfishing (Grandes Peces).

Palmarés

Palmarés por Selecciones Autonómicas

Medallero por Selecciones Autonómicas del Campeonato de España de Carpfishing

Medallero por parejas de Selecciones Autonómicas del Campeonato de España de Carpfishing

Medallero general de los Campeonatos de España de Carpfishing

Escenarios del Campeonato de España de Carpfishing, por Comunidades Autonómicas

Referencias

Enlaces externos 
 Federación Española de Pesca y Casting
 Federación Española de Pesca y Casting, Carpfishing (Grandes Peces)

Pesca deportiva
Pesca deportiva